Miasta
 Virginia City – miasto w amerykańskim stanie Montana
 Virginia City – miasto w amerykańskim stanie Nevada
 Film
 Virginia City z roku 1940 z Errol Flynn.